Pearl River puede referirse a:
 Pearl River, río en los estados de Misisipi y Luisiana, en Estados Unidos.
 Pearl River (Luisiana), ciudad de Luisiana.
 Pearl River (Misisipi), lugar designado por el censo de Misisipi.
 Pearl River (Nueva York), en el estado de Nueva York.